Nuno Santos – calciatore portoghese nato nel 1973
Nuno Santos – calciatore portoghese nato nel 1978
Nuno Santos – calciatore portoghese nato nel 1980
Nuno Santos – calciatore portoghese nato nel 1995
Nuno Santos – calciatore portoghese nato nel 1999